Zarubin, Zarubina ( Зару́бин):
 Siergiej (Grigorjewicz) Zarubin
 Wasilij (Michajłowicz) Zarubin
 Władimir (Iwanowicz) Zarubin